Neptunus kan syfta på:

 Neptunus – den åttonde planeten från solen
 Neptunus (mytologi) – en havsgud i romersk mytologi
 Neptunus (1674) – svenskt örlogsfartyg
 M/S Neptunus – svensk vägfärja
 Neptunus (skulptur av Peter Mandl) – en skulptur av Peter Mandl i Halmstad

Se även 
 Neptun
 Neptune